Гурулёв — фамилия.

Известные носители:
 Гурулёв, Альберт Семёнович (род. 1934) — русский прозаик.
 Гурулёв, Андрей Викторович (род. 1967) — генерал-лейтенант вооружённых сил Российской Федерации, действующий командующий 58-й армией.
 Гурулёв, Станислав Андреевич (1928—2017) — геолог и краевед, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Бурятской АССР.